

Вулиці 
У Львові

Села

Україна 
 Мурована, Подільський район, Одеська область

Білорусь 
 Мурована, Берестовицький район, Гродненська область